Азарово — деревня в Мценском районе Орловской области.

По данным переписи населения 2010 года, в деревне Азарово проживает 133 человека (58 мужчин и 75 женщин).

Деревня Азарово расположена в 12 км к югу от города Мценска. Ближайшие населённые пункты — посёлок Мужицкий и деревня Слободка.

В советское время в деревне был образован колхоз им. Карла Маркса. После перестройки он был преобразован в КСП «Азарово», а затем в ТНВ «Меркулов и К».

Примечания

Ссылки 
 
 Азарово (Орловская область) на карте автомобильных дорог РФ

Населённые пункты Мценского района